Джаггер — Ричардс (иногда Ричардс — Джаггер) — авторский дуэт Мика Джаггера и Кита Ричардса, результатом сотрудничества которых стало создание большинства композиций из репертуара группы The Rolling Stones.

В дополнение к соавторству в написании песен они также продюсировали и со-продюсеровали многочисленные альбомы своей группы под псевдонимом «Двойняшки Глиммеры» ().

История рождения дуэта 
У Джаггера и Ричардса есть различные воспоминания об их первых усилиях в написании песен, но оба упоминают их менеджера Эндрю Олдэма как катализатор для их сотрудничества. Ричардс соглашается, что именно Олдэм надавил на них, подтолкнув написать собственную песню, так как в начале карьеры их тандем использовал в основном материал других исполнителей; Олдэм отметил, что существует не так много отличных песен, неизвестных широкой аудитории, на которые имеет смысл делать кавер-версии. Согласно воспоминаниям Ричадса:

Сам Олдэм говорил так:

Кит Ричардс о процессе сочинения песен:

В декабре 1968 года Анита Палленберг, Мик Джаггер, Марианна Фейтфулл и Кит Ричардс сели на корабль, плывущий из Лиссабона в Рио, во время этого путешествия и появился знаменитый псевдоним тандема — «Двойняшки Глиммеры». По воспоминаниям Ричардса:

Список синглов группы The Rolling Stones за авторством Джаггера/Ричардса 
Эти песни соавторства Джаггера/Ричардса были выпущены как синглы The Rolling Stones (на сторонах «А» и «Б»):

 «2000 Light Years from Home»
 «19th Nervous Breakdown»
 «All Down the Line»
 «All the Way Down»
 «Angie»
 «Any Way You Look at It»
 «Beast of Burden»
 «Before They Make Me Run» (live)
 «Biggest Mistake»
 «Bitch»
 «Break the Spell»
 «Brown Sugar»
 «Child of the Moon»
 «Congratulations»
 «Cook Cook Blues»
 «Crazy Mama»
 «Dance Little Sister»
 «Dancing with Mr. D»
 «Dandelion»
 «Don’t Stop»
 «Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)»
 «Doom and Gloom»
 «Down in the Hole»
 «Emotional Rescue»
 «Fancy Man Blues»
 «Far Away Eyes»
 «Flip the Switch»
 «Fool to Cry»
 «Get Off of My Cloud»
 «Good Times, Bad Times»
 «Gotta Get Away»
 «Hang Fire»
 «Happy»
 «Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow?»
 «Heart of Stone»
 «Highwire»
 «Honky Tonk Women»
 «Hot Stuff»
 «Hurricane»

 «(I Can’t Get No) Satisfaction»
 «I Go Wild»
 «I Think I’m Going Mad»
 «I’m Free»
 «I’m Gonna Drive»
 «It’s Only Rock ’n Roll (But I Like It)»
 «Jiving Sister Fanny»
 «Jump on Top of Me»
 «Jumpin’ Jack Flash»
 «Lady Jane»
 «The Lantern»
 «The Last Time»
 «Let’s Spend the Night Together»
 «Little T&A»
 «Live with Me»
 «Long Long While»
 «Love Is Strong»
 «Loving Cup»
 «Miss You»
 «Mixed Emotions»
 «Mother’s Little Helper»
 «Monkey Man»
 «Neighbours»
 «No Expectations»
 «No Spare Parts»
 «Off the Hook»
 «Oh No, Not You Again»
 «Out of Control»
 «Out of Tears»
 «Out of Time»
 «Paint It, Black»
 «Plundered My Soul»
 «Rain Fall Down»
 «Respectable»
 «Rock and a Hard Place»
 «Rough Justice»
 «Ruby Tuesday»
 «Sad Day»
 «Sad Sad Sad»
 «Saint of Me»

 «Send It to Me»
 «Sex Drive»
 «Shattered»
 «She’s a Rainbow»
 «She’s So Cold»
 «She Was Hot»
 «Silver Train»
 «The Singer not the Song»
 «So Young»
 «Sparks Will Fly»
 «The Spider and the Fly»
 «Start Me Up»
 «The Storm»
 «Street Fighting Man»
 «Streets of Love»
 «Stupid Girl»
 «Surprise, Surprise»
 «Sway»
 «Sweet Black Angel»
 «Sympathy for the Devil»
 «Tell Me»
 «Terrifying»
 «Think I’m Going Mad»
 «Through the Lonely Nights»
 «Too Much Blood»
 «Too Tough»
 «Try a Little Harder»
 «Tumbling Dice»
 «Undercover of the Night»
 «Waiting on a Friend»
 «We Love You»
 «What a Shame»
 «When the Whip Comes Down»
 «Who’s Driving Your Plane?»
 «Wild Horses»
 «Winning Ugly»
 «Wish I’d Never Met You»
 «You Can’t Always Get What You Want»
 «You Got Me Rocking»

См. также 
 Nanker Phelge
 Леннон — Маккартни

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Дискография The Rolling Stones
 http://www.timeisonourside.com/songwriting.html
 http://www.uncut.co.uk/music/the_rolling_stones/special_features/8652

The Rolling Stones
Мик Джаггер